

Niemcy 
 Haldenwang – gmina w Bawarii, w powiecie Günzburg
 Haldenwang – gmina w Bawarii, w powiecie Oberallgäu
 Haldenwang – wspólnota administracyjna w Bawarii, w powiecie Günzburg

Osoby 
 Christian Haldenwang – niemiecki artysta